Barrio europeo puede referirse a:
Barrio europeo (Bruselas)
Barrio europeo (Darmstadt)
Barrio europeo (Estrasburgo)
Barrio europeo (Fráncfort del Meno)
Barrio europeo (Luxemburgo)
Barrio europeo (Wiesbaden)
Barrio europeo (Gießen)
Barrio europeo (Stuttgart)